Ma’arrzaf (Hama)
 Ma’arrzaf (Idlib)